Krushari kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Krusjari, kommun, Dobritj, 
 Krusjari, ort, Dobritj, Obsjtina Krusjari, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar